Kamiya ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Kamiya (* 1946), japanischer Synchronsprecher (Seiyū)
 Erina Kamiya (* 1992), japanische Eisschnellläuferin
 Hideki Kamiya (* 1970), japanischer Videospieleentwickler
 Hiroshi Kamiya (Shōgispieler) (* 1961), japanischer Shōgispieler
 Hiroshi Kamiya (* 1975), japanischer Synchronsprecher (Seiyū)
 Hiroshi Kamiya (Politiker) (* 1968), japanischer Politiker
 Kaito Kamiya (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kazuya Kamiya (* 1957), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ryoto Kamiya (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Kamiya (* 1981), weltweit einer der führenden Meister des Origami
 Shun’ya Kamiya (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Toshiro Kamiya (1930–2004), japanischer Zoologe
 Yūta Kamiya (* 1997), japanischer Fußballspieler